Абердэр (варианты транскрипции: Абердер, Абердар, Абердаре; от , ) — топоним и фамилия англосаксонского либо кельтского происхождения, восходит к городу в Уэльсе.

Топонимы 
 Абердэр (Aberdare) — город в Уэльсе. Иногда встречается транскрипция Абердаре.
 Абердэр (Aberdare) — национальный парк в центральной Кении.
 Абердэр (хребет Лорда Абердэра; Абердеры) — горный массив в Кении.
 пролив Абердер — разделяет остров Мак-Клинтока и остров Брейди в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Россия.

Спорт 
 «Абердэр Атлетик» — футбольный клуб.
 «Абердэр» — регбийный клуб.

Фамилии 
 Абердар — псевдоним Милана Куюнджича, сербского учёного и политика (1842—1893).
 Барон Абердэр — титул баронского рода в Великобритании.